, ku
 Piet van Stuivenberg (kunstenaar), geboortenaam Pieter Antonie van Stuivenberg (1901-1988), schilder en beeldhouwer uit Schiedam
 Pieter Antonie van Stuivenberg (architect) (1905-1985), architect op Curaçao